Příjmení Braun (něm. , hnědý), případně přechýleně Braunová, nese více různých osobností:

 Adolphe Braun (1812–1877) – francouzský textilní designer a fotograf
 Antonín Braun (1709–1742) – sochař tyrolského původu, synovec M. B. Brauna
 Benedikt Braun (1867–1927) – český diplomat a vrchní schwarzenberský správce zámků, tchán Heleny Braunové
 Dieter Braun (* 1943) – německý silniční motocyklový závodník, mistr světa
 Edmund Wilhelm Braun (1870–1957) – německý historik umění
 Erik Braun (též Braunn či Brann; 1950–2003) – americký kytarista
 Győző Braun – viz Viktor Barna
 Jechezkel Braun (1922–2014) – izraelský hudební skladatel
 Josef Braun (1864–1891) – český učitel, spisovatel a badatel
 József Braun (1901–1943) – maďarský fotbalista a trenér
 Karl Ferdinand Braun (1850–1918) – německý fyzik a nositel Nobelovy ceny za fyziku
 Kaspar Braun (1807–1877) – německý malíř, karikaturista a nakladatel
 Matyáš Bernard Braun (1684–1738) – rakouský sochař a řezbář, působící převážně v Čechách
 Max Braun (1890–1951) – německý inženýr, vynálezce a podnikatel
 Mike Braun (* 1954) – americký republikánský politik
 Pavlína Braunová (1965–???) – česká folková zpěvačka
 Robert Braun (1914–1982) – český tanečník, choreograf a pedagog
 Wernher von Braun (1912–1977) – americký raketový konstruktér německého původu

ženy
 Eva Braunová (1912–1945) – přítelkyně a manželka Adolfa Hitlera
 Helena Braunová (1944–2020) – česká spisovatelka, snacha Benedikta Brauna
 Helena Braun (1903–1990) – německá zpěvačka
 Pavlína Braunová (1965–???) – česká folková zpěvačka
 Sabine Braunová (* 1955) – německá atletka

jiné významy
 kromě příjmení může být braun také psychoaktivní droga ze skupiny opiátů
 Braun (značka) – značka spotřební elektroniky

Související články 
 Brown
 Brauner

Německá příjmení
Židovská příjmení